Hermann Recknagel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Recknagel (Ingenieur) (1869–1919), deutscher Ingenieur und Fachbuchherausgeber
 Hermann Recknagel (General) (1892–1945), deutscher General